Boudewijn V van Vlaanderen
 Boudewijn de Moedige, ook bekend als Boudewijn V van Henegouwen
 Boudewijn V van Jeruzalem